Japan Cup – Competizione ciclistica in linea giapponese.
Japan Cup – Competizione ippica giapponese.
Japan Cup – Competizione rugbystica canadese giovanile.
Japan Cup – Torneo di softball giapponese per squadre nazionali.
Japan Cup – Competizione di triathlon giapponese.
New Japan Cup – Torneo giapponese di wrestling.